Kipawa – centro abitato del Canada, in Québec
 Kipawa – fiume del Canada
 Kipawa (Dar es Salaam) – circoscrizione urbana della Tanzania situata nel distretto di Ilala, regione di Dar es Salaam
 Lago Kipawa – lago del Canada